Hermonassa (stad), een oude Griekse Zwarte Zeekolonie
Hermonassa (geslacht), een geslacht nachtvlinders